Fabian Schiller (* 24. Mai 1997 in Bonn) ist ein deutscher Automobilrennfahrer. Er startete 2015 in der europäischen Formel-3-Meisterschaft.

Karriere 
Schiller begann seine Motorsportkarriere 2009 im Kartsport, in dem er bis 2012 aktiv blieb. Unter anderem wurde er 2011 Zweiter in der KF3-Klasse der DMV Kart-Meisterschaft. 2012 stieg Schiller in den Formelsport ein und trat im von BMW organisierten Formel BMW Talent Cup an. Er wurde Siebter in diesem Ausbildungswettbewerb. 2013 wechselte Schiller in den professionellen Motorsport und trat für den familiären Rennstall Schiller Motorsport in der ADAC Formel Masters an. Schiller gewann ein Rennen und beendete die Saison auf dem elften Gesamtrang. 2014 bestritt Schiller seine zweite Saison in der ADAC Formel Masters für Schiller Motorsport. Er gewann zwei Rennen und verbesserte sich auf den achten Gesamtrang. Außerdem absolvierte Schiller für das Team West-Tec F3 einen Gaststart in der Euroformula Open.

2015 wechselte Schiller in die europäische Formel-3-Meisterschaft und ging für das Team West-Tec F3 an den Start. Vor der neunten Veranstaltung verließ Schiller die Meisterschaft. Er wurde 25. in der Fahrerwertung.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der ADAC-Formel-Masters

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Sebring-Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website von Fabian Schiller
 Karrierestatistik von Fabian Schiller (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1997
Mann
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring